Slovenské příjmení Bielik nosí více různých osobností:

 Emil Bielik – slovenský lékař
 Ernest Bielik – slovenský partyzánský velitel
 Eugen Bielik – slovenský lékař
 Ján Bielik – slovenský politik
 Július Bielik – československý fotbalista a trenér
 Ladislav Bielik (1939–1984) – slovenský fotograf
 Paľo Bielik (1910–1983) – slovenský režisér
 Pavol Bielik – slovenský politik
 Štefan Bielik (* 1913) – slovenský a československý politik